Governo Đukanović I
Governo Đukanović II
Governo Đukanović III
Governo Đukanović IV
Governo Đukanović V
Governo Đukanović VI
Governo Đukanović VII